Сюда идёт кот!:
 Сюда идёт кот! — детская книга-билингва.
 Сюда идёт кот! — российско-американский мультфильм.